Haynes kan som auktorsförkortning betyda:

 A. Haynes
 Caroline Coventry Haynes
 Patrick G. Haynes
 Robert Ralph Haynes

Robotskapade auktorsförkortningar